Little York – villaggio degli Stati Uniti d'America in Illinois
Little York – comune degli Stati Uniti d'America in Indiana